Егор Егоров: Егоров, Егор Викторович (род. 1986) — казахстанский хоккеист.
 Егоров, Егор Владимирович (род. 1987) — украинский и белорусский хоккеист.
 Егоров, Егор Дмитриевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Егоров, Егор Егорович (1877—1949) — русский и советский оперный певец и педагог.